Джон Типтофт (; умер 27 января 1443 года) — английский военачальник и государственный деятель, 1-й барон Типтофт с 1426 года.

Биография 
Джон Типтофт был старшим сыном сэра Пейна Типтофта. Он унаследовал владения отца после его смерти около 1413 года. В 1413 год Типтофт получил ещё и земли кузины, Элизабет Палтон, в Гемпшире, Уилтшире и Мидлсексе.

В 1399 году Типтофт стал рыцарем, в 1404 и 1406 годах заседал в Палате общин. 7 января 1426 года он был вызван в палату лордов как барон Типтофт.

Семья 
Джон Типтофт был женат дважды. Предположительно дети у него были только от второго брака. Первой его женой стала Филиппа Телбот, дочь сэра Джона Телбота; второй — Джойс Черлтон, дочь Эдуарда Черлтона, 5-го барона Черлтона. Всего родились четверо детей:

 Джон Типтофт, 2-й барон Типтофт, 1-й граф Вустер;
 Филиппа Типтофт, жена Томаса де Роса, 9-го барона Роса;
 Джоан Типтофт, жена сэра Эдмунда Ингальдесторпа;
 Джойс Типтофт, жена сэра Эдмунда Саттона.

Родословная 

</center>

Примечания 

Бароны Типтофт
Спикеры палаты общин Англии